Миен — озеро в ударном кратере на юге Швеции, в лене Крунуберг.

Озеро возникло в результате удара метеорита, который произошёл около 121 млн лет назад (нижний мел). Диаметр озера составляет около 4 км. Имеются выходы риолитовой породы.

Примечания 

Бассейн Балтийского моря
Озёра Швеции
Ударные кратеры Швеции
Озёра в ударном кратере
Ударные кратеры с мелового периода